Alex Molčan era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Leandro Riedi ha sconfitto Tomáš Macháč con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Pavel Kotov (primo turno)
  Márton Fucsovics (ritirato)
  Tim van Rijthoven (primo turno)
  Norbert Gombos (primo turno)

  Tomáš Macháč (finale) 
  Pablo Andújar (primo turno) 
  Elias Ymer (primo turno) 
  Jelle Sels (semifinale)

Qualificati 

  Michail Kukuškin (quarti di finale)
  Oleksii Krutykh (primo turno)
  Alibek Kachmazov (primo turno)

  Giovanni Mpetshi Perricard (primo turno) 
  Leandro Riedi (campione) 
  Stefano Travaglia (primo turno)

Lucky loser 

  Evgenij Karlovskij (secondo turno, ritirato)

Wildcard 

  Aleksi Löfman (primo turno)
  Leevi Säätelä (primo turno)

  Otto Virtanen (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Tali Open 2022